Sergej Pavlovič Berdnikov (), ruski hokejist, * 5. januar 1971, Bratsk, Rusija.

Berdnikov je večji del svoje kariere igral v ruski ligi za klube Avangard Omsk, Ermak Angarsk, Torpedo Jaroslavelj, Severstal Čerepovec, Metallurg Novokuzneck, HK MVD in Sibir Novosibirsk. V sezonah 1993/94 in 1994/95  je poskušal tudi v severnoameriških ligah, pri klubih Charlotte Checkers v ligi ECHL in Providence Bruins v ligi AHL. V sezoni 2003/04 je s klubom Severstal Čerepovec osvojil naslov ruskega državnega prvaka. Skupno je v prvi ruski ligi odigral 599 tekem, na katerih je dosegel 144 golov in 149 podaj.

Pregled kariere

|-
| Avangard Omsk
| Sovjetska 2. liga
| 88/89
|
| 49
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avangard Omsk
| Sovjetska 2. liga
| 89/90
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ermak Angarsk
| Sovjetska 3. liga
| 89/90
|
| 60
| 45
| 15
| 60
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avangard Omsk
| Sovjetska 2. liga
| 90/91
|
| 64
| 19
| 13
| 32
|
| 38
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avangard Omsk
| Sovjetska liga
| 91/92
|
| 24
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avangard Omsk
| MHL
| 92/93
|
| 40
| 14
| 6
| 20
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avangard Omsk
| MHL
| 93/94
|
| 11
| 5
| 4
| 9
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Charlotte Checkers
| ECHL
| 93/94
|
| 48
| 48
| 39
| 87
|
| 69
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 93/94
|
| 16
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Charlotte Checkers
| ECHL
| 94/95
|
| 62
| 37
| 37
| 74
|
| 36
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Avangard Omsk
| MHL
| 95/96
|
| 46
| 14
| 12
| 26
|
| 36
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 96/97
|
| 46
| 21
| 13
| 34
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 34
| 7
| 7
| 14
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Torpedo Jaroslavelj
| Ruska liga
| 97/98
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 98/99
|
| 34
| 8
| 16
| 24
|
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 99/00
|
| 34
| 9
| 11
| 20
|
| 32
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 00/01
|
| 44
| 10
| 9
| 19
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 01/02
|
| 50
| 9
| 21
| 30
|
| 40
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 02/03
|
| 51
| 15
| 16
| 31
|
| 38
|
| 12
| 3
| 4
| 7
|
| 20
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 25
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 03/04
|
| 28
| 6
| 5
| 11
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 49
| 11
| 8
| 19
|
| 46
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Metallurg Novokuzneck
| Ruska liga
| 05/06
|
| 42
| 7
| 10
| 17
|
| 52
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Metallurg Novokuzneck
| Ruska liga
| 06/07
|
| 53
| 12
| 10
| 22
|
| 56
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK MVD
| Ruska liga
| 07/08
|
| 52
| 14
| 10
| 24
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Metallurg Novokuzneck
| KHL
| 08/09
|
| 18
| 1
| 4
| 5
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Sibir Novosibirsk
| KHL
| 08/09
|
| 24
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1016
| bgcolor="#7FFF00" | 326
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 605
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 617
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 48
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Ermak Angarsk
Hokejisti Charlotte Checkers
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Metallurg Novokuzneck
Hokejisti HK MVD
Hokejisti Sibir Novosibirsk